Hendersonina är ett släkte av svampar. Hendersonina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hendersonina